Brünken steht für: 
 Brünken, ehemals im Kreis Greifenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Stare Brynki

Personen: 
 Caroline von Brünken (* 1984), deutsche Sängerin und Liedtexterin
 Julius von Brünken (1798–1875), deutscher Politiker und Verwaltungsjurist